Renown steht für:

 Triumph Renown, Automobil von Triumph
 den Markennamen des ehemaligen australischen Automobilherstellers E. W. Brown & McLelland

 Renown-Klasse, Schifffahrt